De Amateurliga Hamburg 1962/63 was het achttiende voetbalkampioenschap van de Amateurliga Hamburg. De competitie fungeerde als tweede divisie onder de Oberliga Nord. 

HSV Barmbek-Uhlenhorst werd kampioen en SC Victoria Hamburg vicekampioen. Door de invoering van de Bundesliga was er geen kans op promotie, de twee clubs namen wel deel aan een eindronde om zich te kwalificeren voor de nieuwe Regionalliga Nord, die nu de nieuwe tweede klasse werd. Beide clubs slaagden hierin. Union 03 Altona, dat laatste werd, was de enige club die sinds 1945 onafgebroken in de hoogste Hamburgse klasse speelde.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1962/63